Robert Williams (1841-1914) – arciere statunitense
Robert Williams (1894-1931) – attore teatrale e cinematografico statunitense
Robert Williams (1904-1978) – attore cinematografico e televisivo statunitense
Robert Williams (n. 1943) – pittore statunitense
Robert L. "Bob" Williams (n. 1931) – cestista statunitense
Robert Lee Williams (n. 1997) – cestista statunitense